La dinastia XVII fou una dinastia de l'antic Egipte que va governar l'Alt Egipte segurament vers el 1580 aC, quan es va fer independent dels hikses (abans era la dinastia XVI) i fins a una data propera a la meitat del . En són coneguts més de 20 reis, però la majoria correspondrien a la dinastia XVI o a la dinastia d'Abidos;, si no, el termini de 30 anys resulta curt.

Aquesta dinastia va haver de ser independent dels hikses i va conquerir Abidos vers el 1570 aC.

Els seus reis van construir els seus monuments funeraris a Dra Abu al-Naga, consistents en petites piràmides d'entre 8 i 15 metres de base.

La part que podria contenir els noms del faraons en el papir de Torí no existeix i les úniques fonts són aquí arqueològiques i algunes d'altres com la llista de Karnak o algunes esteles.

Llista de reis de què hi ha constància que foren de la dinastia:

 Sekhemre Wahkhau Rehotep
 Sobekemsaf I
 Antef VI
 Antef VII
 Antef VIII
 Sobekemsaf II
 Sanakhtenre (Tao I)
 Sekhenenre Tao II
 Kamose

Llista amb els anteriors i altres possibles reis:

 Sekhemre Wahkhau Rehotep
 Sekhemre Sementawy Thuty (posició i dinastia incerta)
 Netmaatre (posició i dinastia incerta)
 Sobekemsaf I
 Antef VI
 Mentuhotep VI (possible dinastia XVI)
 Djehuti (possible dinastia XVI)
 Mentuhotep VII (possible dinastia XVI) 
 Nebiryraw I (Nebirau I, possible dinastia XVI)
 Nebiryraw II (Nebirau II, possible dinastia XVI)
 Semenre (Semenenre, possible dinastia XVI)
 Bebiankh (Seusenre, possible dinastia XVI)
 Sekhemre-Shedwaset (Shedwast, possible dinastia XVI)
 Antef VII
 Antef VIII
 Sobekemsaf II
 Sanakhtenre (Tao I)
 Sekhenenre Tao II
 Kamose

Genealogia 
La genealogia n'és parcial, poc segura i incompleta. Les relacions dubtoses estan marcades per una línia de punts; només s'hi presenten els personatges principals i els noms femenins van en itàlica; els faraons porten com a senyal una corona.

17
Segon Període Intermedi d'Egipte